Portolano peut désigner :
 Marie Portolano (1985-), journaliste française ;
 Pierre Portolano (1899-1992), homme politique français.